The Border Patrol – film del 1928 diretto da James P. Hogan
The Border Patrol – cortometraggio del 1930 prodotto dalla Warner Bros.
Lawless Border (The Border Patrol) – film del 1935 diretto da John P. McCarthy